|-
| 153801 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153802 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153803 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153804 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153805 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153806 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153807 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153808 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153809 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153810 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153811 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153812 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153813 - || 2001 WE || 16 noiembrie 2001 ||  || 
|-
| 153814 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153815 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153816 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153817 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153818 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153819 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153820 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153821 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153822 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153823 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153824 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153825 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153826 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153827 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153828 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153829 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153830 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153831 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153832 - ||  || 16 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153833 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153834 - ||  || 7 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153835 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153836 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153837 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153838 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153839 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153840 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153841 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153842 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153843 - ||  || 7 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153844 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153845 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153846 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153847 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153848 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153849 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153850 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153851 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153852 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153853 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153854 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153855 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153856 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153857 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153858 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153859 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153860 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153861 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153862 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153863 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153864 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153865 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153866 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153867 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153868 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153869 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153870 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153871 - ||  || 10 decembrie 2001 ||  || 
|-
| 153872 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153873 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153874 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153875 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153876 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153877 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153878 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153879 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153880 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153881 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153882 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153883 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153884 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153885 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153886 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153887 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153888 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153889 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153890 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153891 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153892 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153893 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153894 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153895 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153896 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153897 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153898 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153899 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153900 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-